Li Na era la detentrice del titolo.

Serena Williams ha sconfitto in finale Marija Šarapova per 6-3, 7-6(5).

Teste di serie 

 Serena Williams (campionessa)
 Marija Šarapova (finalista)
 Simona Halep (quarti di finale)
 Petra Kvitová (terzo turno)
 Ana Ivanović (primo turno)
 Agnieszka Radwańska (quarto turno)
 Eugenie Bouchard (quarti di finale)
 Caroline Wozniacki (secondo turno)
 Angelique Kerber (primo turno)
 Ekaterina Makarova (semifinale)
 Dominika Cibulková (quarti di finale)
 Flavia Pennetta (primo turno)
 Andrea Petković (primo turno)
 Sara Errani (terzo turno)
 Jelena Janković (primo turno)
 Lucie Šafářová (primo turno)

 Carla Suárez Navarro (primo turno)
 Venus Williams (quarti di finale)
 Alizé Cornet (terzo turno)
 Samantha Stosur (secondo turno)
 Peng Shuai (quarto turno)
 Karolína Plíšková (terzo turno)
 Anastasija Pavljučenkova (primo turno)
 Garbiñe Muguruza (quarto turno)
 Barbora Záhlavová-Strýcová (terzo turno)
 Elina Svitolina (terzo turno)
 Svetlana Kuznecova (primo turno)
 Sabine Lisicki (primo turno)
 Casey Dellacqua (secondo turno)
 Varvara Lepchenko (terzo turno)
 Zarina Dijas (terzo turno)
 Belinda Bencic (primo turno)

Qualificazioni 

  Denisa Allertová (secondo turno)
  Stéphanie Foretz (primo turno)
  Renata Voráčová (primo turno)
  Tatjana Maria (primo turno)
  Aleksandra Panova (secondo turno)
  Lucie Hradecká (terzo turno)

  Ons Jabeur (primo turno)
  Urszula Radwańska (primo turno)
  Richèl Hogenkamp (primo turno)
  Evgenija Rodina (primo turno)
  Anna Tatišvili (secondo turno)
  Petra Martić (primo turno)

Lucky Loser 
  Julija Putinceva

Wildcard 
  Chang Kai-chen (secondo turno)
  Océane Dodin (secondo turno)
  Duan Yingying (primo turno)
  Irina Falconi (secondo turno)
  Dar'ja Gavrilova (primo turno)
  Arina Rodionova (primo turno)
  Olivia Rogowska (primo turno)
  Storm Sanders (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Australian Open 2015
WTA Tour 2015